Jméno a příjmení Viktor Bauer má více osob:

 Viktor Bauer (1847) (1847–1911), cukrovarník, rytíř
 Viktor Bauer (1876) (1876–1939), cukrovarník a velkostatkář, rytíř, syn předešlého
 Viktor Bauer (politik) (1885–1977), politik Národně socialistické německé dělnické strany
 Viktor Bauer (letec) (1915–1969), důstojník Luftwaffe
 Viktor Bauer (farmakolog) (1942–2018), farmakolog, velvyslanec Slovenska v Turecku mezi roky 2003 a 2007, držitel Pribinova kříže